Sopi peut faire référence à : 
 Agim Sopi (né en 1956), réalisateur albanais kosovar.
  (né en 1969), entraîneur de football suédois.
 SoPi (« South Pigalle »), partie sud du quartier de Pigalle à Paris.

 Sopi, une localité du Kosovo.
 Sopi (« changement » en wolof)
 Coalition politique au Sénégal.
 Sopi, album de Fania Niang sorti en 2000.
 Andë Sopi, ancien périodique sénégalais.